Hleďsebe. deutsch etwa Siehdichfür,  bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Hleďsebe (Bělá nad Radbuzou) (Siehdichfür), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice
 Hleďsebe (Hledseb), Ortsteil von Lhotka u Mělníka, Okres Mělník
 Hleďsebe (Siehdichfür), Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily
 Hleďsebe 1.díl (Hledseb 1.Anteil), Ortsteil von Nelahozeves, Okres Mělník
 Hleďsebe 2.díl (Hledseb 2.Anteil), Ortsteil von Nelahozeves, Okres Mělník
 Hleďsebe I (Hledseb I), Ansiedlung von Lhotka u Mělníka, Okres Mělník
 Hleďsebe II (Hledseb II), Ansiedlung von Lhotka u Mělníka, Okres Mělník
 Hleďsebe (Siehdichfür), Wüstung in der Gemeinde Františkovy Lázně, Okres Cheb
 Malá Hleďsebe (Klein Sichdichfür), Ortsteil von Velká Hleďsebe, Okres Cheb
 Velká Hleďsebe (Groß Sichdichfür), Gemeinde im Okres Cheb

Siehe auch:

 Siehdichfür